Russell School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Russell School (Kentucky), ID-Nr. 06000215
 Russell School (Montana), ID-Nr. 94000910
 Russell School (North Carolina), ID-Nr. 09000601